lektura – lektura szkolna,
 Lektura – dzieło malarskie Francisca Goi.